Kilton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Kilton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Kilton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset